La Paz – stolica Boliwii

 La Paz – miasto w Argentynie, w prowincji Córdoba
 La Paz – miasto w Argentynie, w prowincji Entre Ríos
 La Paz – miasto w Argentynie, w prowincji Mendoza
 La Paz – miejscowość w USA w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 La Paz – hrabstwo w USA, w stanie Arizona
 La Paz – departament Boliwii
 La Paz – miasto w Kolumbii
 La Victoria – gmina w Hiszpanii, w prowincji Kordoba, w Andaluzji
 La Paz – miasto w Hondurasie
 La Paz – departament Hondurasu
 La Paz – miasto w Meksyku, stolica stanu Kalifornia Dolna Południowa
 La Paz – gmina w Meksyku stanie Kalifornia Dolna Południowa
 La Paz – departament Salwadoru
 La Paz – miasto w Urugwaju